Pajonk ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Pajonk (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Dirk-Achim Pajonk (* 1969), deutscher Zehnkämpfer und Arzt
 Erwin Pajonk (* 1928), deutscher Fußballspiele
 Frank-Gerald Bernhard Pajonk (* 1965) deutscher Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
 Nadia Pajonk (* 1980), deutsche Schauspielerin